Турн () — город , окружной центр в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . 
Официальный код  —  70 731.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Кольниг (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный блок: 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Тироля